The Butcher ist:
 der ehemalige Kampfname des Wrestlers André René Roussimoff, zuletzt bekannt als André the Giant
 The Butcher (2006), US-amerikanischer Slasher-Film von Edward Gorsuch
 The Butcher – The New Scarface, US-amerikanischer Film von Jesse V. Johnson aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Butcher (Familienname)